Parte de mí es el nombre de los siguientes álbumes musicales:
 Parte de mí (2002), de la cantante española Gisela.
 Parte de mí (2008), de la cantante española Rosario.
 Parte de mí (2020), de la cantante argentina Soledad Pastorutti.
 Parte de mí (2021), de la cantante argentina Nicki Nicole y su gira promocional  Parte de mí Tour.